Erpel steht für:

 Erpel (Männchen), die männliche Ente

Orte:
 Erpel im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Kaczory, deutsch Erpel, Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Erpel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian von Erpel (??–1449), Generalvikar in Köln
 Karl Erpel, Künstlername von Will Glahé (1902–1989), deutscher Akkordeonist

fiktive Figuren:
 Emil Erasmus Erpel, Gründer der Stadt Entenhausen, siehe Duck #Die Erpel-Linie
 Kiki Erpel, Darkwing Ducks Adoptivtochter, siehe Darkwing Duck #Darkwings Team

Siehe auch:
 Erbel (Begriffsklärung)